Мацылев — фамилия. Известные носители:

 Мацылев, Александр Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4695; 21 декабря 1832.
 Мацылев, Сергей Александрович (1893—1954) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения, начальник 1-го отдела РОВС.